Песма Евровизије 1987. било је 32. по реду такмичење за најбољу Песму Евровизије и одржано је 9. маја 1987. у Palais du Centenaire арени у Бриселу, у Белгији. Био је то први пут да је Белгија домаћин такмичења захваљујући победи Сандре Ким на такмичењу 1986. године. Водитељ такмичења је била Виктор Лазло. Џони Логан, победник из 1980. године, је остварио своју другу победу, а трећу победу за Ирску освојивши 172 поена. 22 земље су учествовале на такмичењу што је до тада био рекорд по броју учесника (број такмичара ће се поновити и 1989., 1990. и 1991. године).

Резултати

Извођачи који су учествовали раније

Таблица расподеле гласова

Извори 

Песма Евровизије 1987.
Песма Евровизије по годинама
Музика у 1987.